Les Portes interdites (en anglais: The Forbidden Gateway) est une série de livres-jeux écrite par  et Clive Bailey en 2 volumes et publiée au Royaume-uni en 1985. La version française est parue chez Gallimard dans la collection Un livre dont VOUS êtes le héros en 1986.

Composition de la série 
 L'Horreur dans la Vallée (Where the Shadows Stalk, 1985)
 Terreur Hors du Temps (Terrors out of time, 1985)

Liens externes

Références 

Série de livres-jeux
Un livre dont VOUS êtes le héros